Svoboda steht für:
 Svoboda (Familienname) Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Svoboda ist der Name folgender Orte:
 Svoboda, Ortsteil von Štěpánkovice, Okres Opava, Tschechien
 Svoboda (Býšť), Grundsiedlungseinheit von Býšť, Okres Pardubice, Tschechien
 Svoboda, Grundsiedlungseinheit von Ostrava, Okres Ostrava-město, Tschechien 
 Svoboda nad Úpou, Stadt in Tschechien
 Svoboda-Hof, Gemeindebau im Gemeindebezirk Döbling, Wien

Svoboda steht für:
 (2559) Svoboda, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Swoboda